{{Infobox etappe Ronde van Frankrijk
| naam   = Negentiende etappe
| datum  = 24 juli
| jaar   = 2015
| van    = Saint-Jean-de-Maurienne
| naar   = La Toussuire
| lengte = 138
| type   = 
| afbeelding = Profile stage 19 Tour de France 2015.png
| onderschrift = 
| e1     =  Vincenzo Nibali
| e1t    = 4u22'53"
| e2     =  Nairo Quintana
| e2t    = + 0'44"
| e3     =  Chris Froome
| e3t    = + 1'14"
| s      =  Pierre Rolland
| e1n    = Bauke Mollema
| e1np   = 7
| e1nt   = + 2'26"
| e1b    = Serge Pauwels
| e1bp   = 21
| e1bt   = + 9'52"
| k1     =  Chris Froome| k1t    = 78u37'34"| k2     =  Nairo Quintana
| k2t    = + 2'38"
| k3     =  Alejandro Valverde
| k3t    = + 5'25"
| k1n    = Robert Gesink
| k1np   = 6
| k1nt   = +8'55"
| k1b    = Serge Pauwels
| k1bp   = 13
| k1bt   = + 26'48"
}}
De negentiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2015''' werd verreden op vrijdag 24 juli 2015 van Saint-Jean-de-Maurienne naar La Toussuire. Het was een bergrit van 138 km.

Parcours 
Onderweg passeerde het peloton een col van de tweede categorie, twee cols van de eerste categorie en een col van de buiten categorie. Er was ook een tussensprint in Épierre.

Verloop

Tussensprints

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
  De route van de 19e etappe op www.letour.fr

19
Ronde van Frankrijk 201519
Sport in Savoie